O Linköpings FC é um clube sueco de futebol feminino em Linköping, na Suécia.

História
Foi fundado em 2003 na cidade de Linköping, Suécia, 
pela fusão de BK Kenty DFF e Linköpings HC.

Elenco Atual

Títulos

Campeonato Sueco de Futebol Feminino: 2009, 2016, 2017
Copa da Suécia de Futebol Feminino: 2006, 2008, 2009, 2013-2014, 2014-2015

Ligações externas
Linköpings FC
SvFF - Federação Sueca de Futebol - Linköpings FC

Clubes de futebol feminino da Suécia
Clubes de futebol fundados em 2003
Fundações na Suécia em 2003